Parthey ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Parthey (1870–1945), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Daniel Friedrich Parthey (1745–1822), deutscher Musiker und Verleger
 Erich Parthey (1909–1995), erzgebirgischer Volkskünstler
 Gustav Parthey (1798–1872), deutscher klassischer Philologe und Bibliothekar
 Heinrich Parthey (1936–2020), deutscher Wissenschaftsforscher
 Lili Parthey (1800–1829), deutsche Tagebuchschreiberin
 Josef Zawodny-Parthey (1870– nach 1937), österreichischer Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 Partei (Begriffsklärung)
 Partee